El Torneig de Quebec 2013, oficialment conegut com a Challenge Bell 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 de setembre de 2013 al PEPS Sport Complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2013
WTA Tour 2013